

Astronomia 
 29470 Higgs – asteroide della fascia principale

Fisica 
 Bosone di Higgs – bosone elementare, massivo e scalare che svolge un ruolo fondamentale all'interno del Modello standard
 Meccanismo di Brout-Englert-Higgs – meccanismo teorico che conferisce massa ai bosoni di gauge deboli W e Z e anche ai fermioni, cioè a tutte le particelle elementari massive

Persone 
 Douglas Higgs (1951) – fisico inglese
 Fernando Higgs (1979) – rugbista a 15 argentino
 Joe Higgs (1940-1999) – cantante e chitarrista giamaicano
 Kenny Higgs (1955) – cestista statunitense
 Michael Higgs (1962) – attore britannico
 Nate Higgs (1970) – cestista statunitense
 Peter Higgs (1929) – fisico britannico
 Robert Higgs (1944) – economista statunitense